Села:
 Муратове — Луганська область, Новоайдарський район
 Муратове — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)